Леонченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Леонченко, Владимир Валерьевич (род. 1972) — российский футболист.
 Леонченко, Николай Константинович (1912—1941) — Герой Советского Союза.